Bodenmeer (Duits: Bodensee), ook wel 'Meer van Konstanz' genoemd, een groot meer op de grenzen van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
Bodensee (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen.
Bodensee (schip, 1993)
Bodenseekreis, een district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
LZ120 Bodensee, een luchtschip